L'Assemblée (groupe), un duo de hip-hop québécois
L'Assemblée (film), un film documentaire français réalisé par Mariana Otero
L'Assemblée (pièce de théâtre), une série de pièces de théâtre documentaire québécoise

Voir aussi 
Assemblée
Magic : L'Assemblée